Esistono più comuni francesi con questo nome

Cogny – Cher
Cogny – Rodano